Jméno a příjmení Jan Chvojka má více nositelů:

 Jan Chvojka (* 1980) – český právník a politik
 Jan Chvojka (fotbalista) – český fotbalista
 Jan Chvojka (meziválečný politik) (1888–1930) – československý politik
 Jan Chvojka (profesor) (1909–1969) – český profesor otorinolaryngologie